Pfahl steht für:

 ein senkrecht in der Erde fixiertes Bauteil, ursprünglich aus Holz, siehe Pflock oder auch Pfahlgründung
 ein Heroldsbild durch zweimalige Spaltung des Schildes oder Feldes, siehe Pfahl (Heraldik)
 eine Organisationseinheit einiger Mormonen, siehe Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage #Regionale Ebene
 Naturschutzgebiet Pfahl, Bayern
 ein historisches Wegemaß, siehe Pfahl (Einheit)

Pfahl heißen folgende geographische Objekte:
 Pfahl (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Pfahl (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern

 Pfahl (Bayerischer Wald), Quarzfelsenzug im Bayerischen Wald
 Böhmischer Pfahl, Quarzfelsenzug im Böhmerwald

Pfahl ist der Name folgender Personen:
 Adrian Pfahl (* 1982), deutscher Handballspieler
 Armin Pfahl-Traughber (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler
 Berengar Pfahl (1946–2015), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Carl Rudolf Pfahl (1822–1901), deutscher Verwaltungsjurist
 Charles Pfahl (1946–2013), US-amerikanischer Künstler
 Ingolf Pfahl (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Jens Pfahl (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Jirka Pfahl (* 1976), deutscher Medienkünstler
 John Pfahl (1939–2020), US-amerikanischer Fotograf
 Lothar Pfahl (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Stefan F. Pfahl (* 1966), deutscher Provinzialrömischer Archäologe, Althistoriker und Numismatiker
 Wolfgang Pfahl (1947–2021), deutscher Politiker (CDU) und Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft

Siehe auch:
 Pfahlstraße
 Fahl, Vahl
 Zaunpfahl (Begriffsklärung), Pfahlgründung